

Diritto 
 Banno – potere esercitato dal detentore di una sovranità sui propri sudditi, nel diritto feudale
 Signoria di banno –  istituto medievale nel quale il potere giurisdizionale era esercitato da grandi possidenti terrieri

Persone 
 Yoshimitsu Banno – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico giapponese
 Yoshiaki Banno – astronomo giapponese

Altro 
 3394 Banno – asteroide della fascia principale
 Bannō bunka nekomusume – manga composto da un singolo volume creato da Yuzo Takada
 Bannō yasai Ninninman – film d'animazione giapponese del sottogenre kodomo